Храм Рождества Пресвятой Богородицы — православный храм в деревне Лахва Лунинецкого района Брестской области Беларуси.

История 

Находится неподалеку от центра деревни, возле реки Смердь. Построен в 1889 году из кирпича на месте основанного князем Радзивиллом костела XVII века.

Архитектура 
Памятник архитектуры византийско-русского стиля. Основу храма составляет кубовидный основной 5-купольный объем, к которому с востока примыкает полукруглая апсида с 2 боковыми ризницами, а с запала — небольшой притвор и массивная колокольня. Объемно-пространственная композиция создана на контрасте высокой четырехъярусной (2 восьмерика на 2 четвериках) шатровой колокольни и более низких храмовых объемах. Фасады оформлены высокими двухъярусными карнизами, профилированными поясами, кокошниками, перспективными порталами.

Интерьер 

В интерьере храма использовались иконы XVII—XVIII веков: «Иоанн Златоуст», «Воскресение — Сошествие в ад», «Богоматерь Одигитрия», «Спас», деревянная скульптура XIX века «Распятие».

Литература 
 Православные храмы Беларуси: энциклопедический справочник / А. М. Кулагин; [редакционный совет: Г. П. Пашков, Л. В. Календа]. — Минск: Белорусская Энциклопедия, 2007. — 653 с. 2000 экз. ISBN 978-985-11-0389-4.

Лахва
Лахва
Историко-культурные ценности Республики Беларусь